Дорогомиловская улица может означать одну из двух улиц Москвы:

 Большая Дорогомиловская улица
 Малая Дорогомиловская улица